Campeloma crassulum är en snäckart som beskrevs av Rafinesque 1819. Campeloma crassulum ingår i släktet Campeloma och familjen sumpsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sumpsnäckor
crassulum